Sopuerta är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Sopuerta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sopuerta är huvudsakligen kuperad. Sopuerta ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Sopuerta. Runt Sopuerta är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bilbao,  km öster om Sopuerta. I omgivningarna runt Sopuerta växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Baskien